72-го км — железнодорожный пост (тип населённого пункта) в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Солгинское». Фактически — урочище.

География 
Расположен на юге области и района, в лесной местности, в 45 км от города Вельска.

 Климат находится на территории, приравненный к районам Крайнего Севера

История 
Населённый пункт возник у железнодорожного поста 72 километр Северной железной дороги.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Централизованное электроснабжение отсутствует.
 
Учреждений социальной сферы нет.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Выезд на автодорогу регионального значения 11К-001 Коноша — Вельск; есть автодорожное сообщение с административным центром района.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Солгинское»